Macédonien peut désigner :

Anthroponyme
 Macédonien, appellation erronée d'un ascète dans la région d'Antioche, saint catholique et orthodoxe fêté le 24 janvier, répertorié en fait comme Macédoine (de Macedonius comme Antoine pour Antonius) ou Macédone (+ 430).

Toponyme
 Macédonien ou macédonienne désigne tout lieu géographique, objet, production, famille, personne, patrimoine ou tradition originaire de la région de Macédoine, comme par exemple art macédonien, relief macédonien, dynastie macédonienne ou encore cuisine macédonienne.

Langues 

 Ancien macédonien, langue hellénique parlée dans l'Antiquité dans le Royaume de Macédoine ;
 Macédonien, langue slave proche de la langue bulgare, parlée notamment en République de Macédoine, mais aussi en Bulgarie (vallées de la Mesta et de la Struma, oblast de Blagoevgrad) et dans le nord de la Grèce.

Références